Carlos Pavón
Francisco Pavón
José Antonio Pavón Jiménez
Pavón Arriba
José Ignacio Pavón
Ricardo Julián Martinez Pavón
José María Morelos y Pavón
Carlos Alberto Gamarra Pavón

Localidades
Pavón (Santa Fé)

Outros
Batalha de Pavón

Desambiguação